Примера Уругвая по футболу 1988 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Выбыл Мирамар Мисьонес. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1988 (Пеньяроль и Данубио) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1989, а также его победитель 1988 года (Насьональ).

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1988
Футбол в Южной Америке в 1988 году
Спорт в Уругвае в 1988 году